Simonne Mathieu e Elizabeth Ryan hanno battuto in finale Sylvie Jung e Colette Rosambert 6-1, 6-3.

Teste di serie
 Simonne Mathieu /  Elizabeth Ryan (Campionesse)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1933